L'Himalaya est un ensemble de chaînes de montagnes qui s'étend à travers le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Tibet et le Bhoutan.

Cinéma 

 Himalaya : L'Enfance d'un chef, un film d'Eric Valli (1999)
 Himalaya Singh, un film hong-kongais de Wai Ka-fai (2005)
 Himalaya, le chemin du ciel, un film de Marianne Chaud (2009)
 Himalaya, un film de Seok-hoon Lee (2015)

Musique 
 Himalaya, un album de la chanteuse française K-Reen (2012)
 Himalaya, une chanson de Johnny Hallyday (1989)

Flore 
 Cèdre de l'Himalaya
 Pin de l'Himalaya
 Balsamine de l'Himalaya
 Marronnier de l'Himalaya
 Coquelicot bleu de l'Himalaya

Faune 
 Marmotte de l'Himalaya
 Tahr de l'Himalaya, une chèvre sauvage de l'Himalaya

Autres 

 Himalaya, un jeu de société se passant dans la chaîne de l'Himalaya
 Himalaya, un paquebot britannique construit pour la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company en 1854.
 L'Himalaya, paquebot français (1902-1917)